Doctor Jivago (rusă: Доктор Живаго) se referă la un roman scris de Boris Pasternak și la diferitele adaptări ale sale. Romanul a fost publicat pentru prima dată în 1957 în Italia (în limba rusă) de către editorul Giangiacomo Feltrinelli, care a scos clandestin manuscrisul din URSS. Povestea, în toate formele sale, descrie viața medicului rus ficțional Iuri Jivago și relațiile sale de dragoste în timpul anilor tumultuoși ai Revoluției și ai Războiului Civil. Printre operele artistice denumite Doctor Jivago se află următoarele:

Doctor Jivago (roman), un roman publicat în 1957 de Boris Pasternak
Doctor Jivago (film), un film din 1965, regizat de David Lean
Doctor Jivago (miniserial TV), un miniserial TV din 2002 regizat de Giacomo Campiotti, cu Hans Matheson în rolul principal
Doctor Jivago (muzical), un muzical din 2006, compus de Lucy Simon
Doctor Jivago (miniserial din 2006), un film rusesc în mai multe serii cu Oleg Menșikov și Chulpan Khamatova

Referințe

Personaje fictive